Великий Альфельд — найбільша частина Середньодунайської рівнини
 Малий Альфельд — частина Середньодунайської рівнини в північно-західній Угорщині, південно-Західній Словаччині (головним чином Житній острів) і східної Австрії
 Північний Альфельд — статистичний регіон Угорщини
 Південний Альфельд — статистичний регіон Угорщини